Die russische Snooker-Meisterschaft ist ein jährlich ausgetragenes Snookerturnier in Russland.

Rekordsieger ist der achtmalige russische Meister Iwan Kakowski, der bei seinem ersten Titelgewinn 2014 mit 15 Jahren und 7 Monaten auch der bislang jüngste Sieger war. Bei den Damen war Anastassija Netschajewa mit sieben Titeln am erfolgreichsten.

Russische Meister

Herren

Rangliste

Damen

Rangliste

Weblinks 
 Russische Snooker-Meisterschaft bei CueTracker

Einzelnachweise 

Snooker
Nationale Meisterschaft (Snooker)